Анри I од Гиза (; 31. децембар 1550 – 25. децембар 1588) је био вођа католичке странке у Хугенотским ратовима.

Биографија 
Гиз је један од главних покретача покоља протестаната извршеног 1572. године (Бартоломејска ноћ). Стекао је незаслужену популарност међу француским католицима победама у мањим биткама код Дормана (1575) и Оноа (1587). Године 1588. подигао је устанак у Паризу против краља Анрија III. Устанак је завршен неуспехом, а Анри Гиз је заробљен. Краљ Анри је наредио да га погубе (25. децембра 1588).

Породично стабло

Литература 
 Војна енциклопедија, том 3 (217)

Рођени 1550.
Умрли 1588.
Династија Гиз
Личности Хугенотских ратова